Weems ist der Familienname folgender Personen:

 Capell L. Weems (1860–1913), US-amerikanischer Politiker
 Carrie Mae Weems (* 1953), US-amerikanische Künstlerin und Fotografin
 Eric Weems (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 John Crompton Weems (1778–1862), US-amerikanischer Politiker
 Katharine Lane Weems (1899–1989), US-amerikanische Bildhauerin
 Kyle Weems (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mason Locke Weems (1759–1825), US-amerikanischer Geistlicher und Autor
 Philip Van Horn Weems (1889–1979), norwegisch-US-amerikanischer Meteorologe und Erfinder
 Sonny Weems (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ted Weems (1901–1963), US-amerikanischer Jazz-Posaunist, Violinist und Bandleader

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Weems (Alabama)
 Weems (Virginia)
 Weems Creek (Maryland)

Siehe auch:
 Mount Weems, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Weems String Band